Laurent Deloire, dit Deloire, né le  à Saint-Chamond
, est un dessinateur de presse français

Biographie 
Dessinateur de presse et caricaturiste, Deloire collabore avec Libération, Zelium, l’Almanach Vermot 2015. Il a reçu le prix de la caricature au festival d'anglet en 1993 présidé par Jacques Faizant, le prix du public en 1994 à Anglet, et en 2006 à Orléans.

En 2011, le festival Osomose de la caricature de Saint-Jean-de-Sixt, qui eut pour thème « Le Tibet et les droits de l'homme », intégrait dans son affiche une caricature aux crayons de couleur du 14e dalaï-lama par Deloire.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages.

Publications 
 Caricatures en 2000, Éditions des traboules, 2000.
 Caricature 2, Éditions des traboules, 2003.
 Aux Larmes Citoyens, Éditions des traboules, 2004.
 Pantéo, Éditions prolongations, 2007.
 Participation au collectif I've a dream, Steinkis éditions, 2013.
 Couramiauds, Croc éditions, 2015.
 Mes yeux sont tombés sur leurs têtes Editions tête d'or, 2018

Notes et références

Annexes

Liens externes 
 

Journaliste français du XXe siècle
Journaliste français du XXIe siècle
Caricaturiste français
Dessinateur de presse
Illustrateur français du XXe siècle
Illustrateur français du XXIe siècle
Naissance en septembre 1966
Naissance à Saint-Chamond